Сабриэль (евр. «Яхве (Бог) — моя надежда») — мужское еврейское имя, которое встречается среди латиноамериканцев. Мужскому имени соответствует женское имя Сабрина.

В каббалистическом трактате  () упоминается архангел Сабриэль — ангельский князь созданный одним из первых и возглавляющий 5-й ангельский чин Таршишим.

 Персоналии по имени
 Сабриель (сер. VIII века ?) — хазарский военачальник, инициатор обращения хазар в иудаизм, основатель династии хазарских царей (беков).
 Сабриэль Матиас (род. 1992) — пуэрто-риканский боксёр-профессионал.

 Литературные произведения
 «» — фантастический роман Гарта Никса, впервые опубликованный в 1995 году. Это первая часть в его серии «» .

См. также 
 Сабрина

Примечания 

Мужские имена
Имена еврейского происхождения